Quiche har flere betydninger:
 Quiche - en slags fransk tærte.

Quiché var spansk for Maya ordet K'iche' og kan henføre til:
 K'iche' (folk) - i Guatemala, en undergruppe af Mayaerne.
 K'iche' (sprog)
 K'iche'-kongeriget Q'umarkaj - pre-Columbiansk stat i Guatemala.
 Quiché Department - del af Guatemala, ofte refereret til som El Quiché.

Se også 
 Quiches District i Peru